José Antonio de Azeredo Filho, conhecido como Toni 7 Cordas ou Toni Azeredo (Rio de Janeiro, 1960), é um músico brasileiro. É um dos mestres do violão de 7 cordas, além de profundo conhecedor da obra de Jacob do Bandolim.

Começou a estudar violão-solo em 1980, e violão de 7 cordas em 1987. Ingressou no conjunto Época de Ouro, o mais tradicional conjunto de choro do país, em 1989.

Ver também
Choro

Ligações externas
Conjunto Época de Ouro

Violonistas do Brasil